Het ATP-toernooi van Moskou 2019 (met de officiële naam VTB Kremlin Cup) vond plaats van 14 tot en met 20 oktober 2018. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen in het IJspaleis Krylatskoje in de Russische hoofdstad Moskou.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen
Voor het toernooi
  Daniil Medvedev

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Moskou
Moskou